Elementenlehre bezeichnet:

 Drei-Elemente-Lehre, nach der ein Staat aus den Elementen Staatsgebiet, Staatsvolk, und Staatsgewalt besteht
 Vier-Elemente-Lehre, nach dem alles Sein aus den vier Grundelementen bzw. „Essenzen“ Feuer, Wasser, Luft und Erde besteht
 Fünf-Elemente-Lehre, chinesische bzw. daoistische Theorie zur Naturbeschreibung, nach der sie aus den Elementen Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde besteht
 Korpuskulartheorie, siehe Atomismus

Siehe auch:
 Quintessenz (Philosophie)
 Vaisheshika